

Geografia 
 Wha – una delle Isole Snares (Nuova Zelanda)

Sigle 
 World Health Assembly – Assemblea mondiale della sanità, che governa l'Organizzazione mondiale della sanità
 World Hockey Association – lega professionistica nordamericana di hockey su ghiaccio

Codici 
 wha – codice ISO 639-3 della lingua manusela
 wha – esclamazione afflitta d'uso e di consuetudine di Antonio Rocco Spataro